Đurđević (en serbe : Ђурђевић) est un nom de famille d'origine serbe dérivé du prénom Đurađ (« Georges » en français), notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1675–1737), poète croate ;
 Ivan Đurđević (né en 1977), footballeur serbe ;
  (1928–2006), pianiste serbe ;
 Uroš Đurđević (né en 1994), footballeur serbe.

Notes et références